

A 
 Danijel Aleksić (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Dušan Anđelković (2007)
 1 Spiel, kein Tor
 Vlada Avramov (2007–2009)
 2 Spiel, kein Tor

B 
 Stefan Babović (2007–2008)
 4 Spiele, kein Tor
 Nikola Beljić (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Milan Biševac (2006–2007)
 3 Spiele, kein Tor
 Miloš Bogunović (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Željko Brkić (2010)
 2 Spiele, kein Tor

D 
 Aleksandar Davidov (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Ranko Despotović (2007–2008)
 2 Spiele, kein Tor
 Vladimir Dišljenković (2008–2009)
 6 Spiele, kein Tor
 Ivica Dragutinović (2006–2010)
 21 Spiele, kein Tor
 Igor Duljaj (2006–2007)
 12 Spiele, kein Tor
 Igor Đuric (2008–2009)
 4 Spiele, kein Tor

E 
 Ivan Ergić (2006–2008)
 8 Spiele, kein Tor

F 
 Ljubomir Fejsa (2007–2010)
 2 Spiele, kein Tor

I 
 Radiša Ilić (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Saša Ilić (2006–2008)
 8 Spiele, kein Tor
 Bojan Isailović (2008–2009)
 3 Spiele, kein Tor
 Branislav Ivanović (2006–2010)
 28 Spiele, 4 Tore

J 
 Boško Janković (2006–2010)
 25 Spiele, 5 Tore
 Aleksandar Jevtić (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Milan Jovanić (2010)
 1 Spiele, kein Tor
 Milan Jovanović  (2007–2010)
 24 Spiele, 9 Tore

K 
 Gojko Kačar (2007–2010)
 15 Spiele, kein Tor
 Damir Kahriman (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Andrija Kaluđerović (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Aleksandar Kolarov (2008–2010)
 10 Spiele, kein Tor
 Ognjen Koroman (2006–2007)
 9 Spiele, kein Tor
 Nenad Kovačević (2006–2008)
 17 Spiele, kein Tor
 Miloš Krasić (2006–2010)
 29 Spiele, 2 Tore
 Mladen Krstajić (2006–2008)
 11 Spiele, kein Tor
 Zdravko Kuzmanović (2007–2010)
 25 Spiele, 4 Tore

L 
 Danko Lazović (2006–2010)
 30 Spiele, 10 Tore
 Dejan Lekić (2009–2010)
 3 Spiele, kein Tor
 Danijel Ljuboja (2006)
 2 Spiele, kein Tor
 Marko Lomić (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Aleksandar Luković (2006–2010)
 14 Spiele, kein Tor

M 
 Marjan Marković (2006–2008)
 8 Spiele, kein Tor
 Nemanja Matić (2008–2009)
 2 Spiele, kein Tor
 Nenad Milijaš (2008–2010)
 15 Spiele, 3 Tore
 Marko Milinković (2009)
 1 Spiele, kein Tor
 Savo Milošević (2008)
 1 Spiel, 2 Tore
 Dejan Milovanović (2008)
 2 Spiele, kein Tor
 Milovan Milović (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Nikola Mitrović (2010)
 1Spiel, kein Tor
 Dragan Mrđa (2008–2010)
 3 Spiele, 2 Tore
 Miljan Mutavdžić (2008–2009)
 2 Spiele, kein Tor

N 
 Pavle Ninkov (2008–2010)
  3 Spiele, kein Tor
 Miloš Ninković (2009–2010)
 7 Spiele, kein Tor

O 
 Ivan Obradović (2008–2009)
 10 Spiele, 1 Tor

P 
 Marko Pantelić (2006–2010)
 26 Spiele, 5 Tore
 Nemanja Pejčinović (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Radosav Petrović (2009–2010)
 6 Spiele, kein Tor
 Strahinja Pavlović (2021)
 6 Spiele, 1 Tor

R 
 Slobodan Rajković (2008)
 2 Spiele, kein Tor
 Nemanja Rnić (2008)
 2 Spiele, kein Tor
 Antonio Rukavina (2007–2010)
 19 Spiele, kein Tor

S 
 Milan Smiljanić (2007–2008)
 6 Spiele, 1 Tor
 Dejan Stanković (2006–2010)
 25 Spiele, 1 Tor
 Vojislav Stanković (2010)
 1 Spiel, kein Tor
 Milan Stepanov (2006–2007)
 6 Spiele, kein Tor
 Ivan Stevanović (2007)
 1 Spiel, kein Tor
 Vladimir Stojković (2006–2010)
 30 Spiele, kein Tor
 Neven Subotić (2009–2010)
 10 Spiele, 1 Tor
 Miralem Sulejmani (2008–2009)
 6 Spiele, kein Tor

T 
 Dušan Tadić (2008–2010)
 2 Spiele, kein Tor
 Nemanja Tomić (2010)
 1 Spiel, 1 Tor
 Nenad Tomović (2008–2009)
 2 Spiele, kein Tor
 Duško Tošić (2006–2008)
 9 Spiele, 1 Tor
 Zoran Tošić (2007–2010)
 18 Spiele, 4 Tore
 Aleksandar Trišović (2006)
 5 Spiele, 1 Tor
 Đorđe Tutorić (2007)
 1 Spiel, kein Tor

V 
 Nemanja Vidić (2006–2010)
 24 Spiele, 1 Tor
 Jagoš Vuković (2009)
 2 Spiele, kein Tor
 Miroslav Vulićević (2008–2010)
 2 Spiele, kein Tor

Z 
 Bojan Zajić (2008)
 1 Spiel, kein Tor
 Nikola Žigić (2006–2010)
 29 Spiele, 12 Tore

Serbien
Nationalspieler Liste
!